Weidachbach ist ein Gewässername:

 Weidachbach (Ramsbach), rechter Zufluss des Ramsbachs beim Stadtteil Schönberg, Stuttgart, Baden-Württemberg (zur Körsch)
 Weidachbach (Volkach), linker Zufluss der Volkach in Obervolkach, Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:

 Weidachgraben
 Weidach
 Weidbach